Dehn steht für:

 Dehn, auch Daehn, der Familienname einiger Adelsgeschlechter, siehe Liste der Adelsgeschlechter namens Dehn
 Dehn SE + Co KG, deutsches Elektrotechnik-Unternehmen
 Fahrzeug- und Maschinenfabrik H. C. Dehn, ehemaliger deutscher Automobilhersteller

Dehn ist der Familienname folgender Personen:
 August Wilhelm von Dehn (1716–1776), Baron von Dehn auf Ludwigsburg
 Bertha Dehn (1881–1953), deutsche Violinistin
 Carl von Dehn-Rotfelser (1808–1881), Bürgermeister von Kassel
 Friedrich Ludwig von Dehn (1697–1771), dänischer Diplomat
 Fritz Dehn (Theologe) (1891–1967), deutscher Theologe, Schriftsteller und Hochschullehrer
 Fritz Dehn (Maler) (1906–1979), deutscher Maler
 Georg Dehn (1843–1904), deutscher Landschafts- und Vedutenmaler
 Georg von Dehn-Schmidt (1876–1937), deutscher Diplomat
 Günter Dehn (* 1933), deutscher Politiker (CSU)
 Günther Dehn (1882–1970), deutscher Pastor und Theologe
 Hans von Dehn-Rothfelser (auch Dehn-Rotfelser; 1500–1561), deutscher Beamter und Bauintendant
 Hans Bruno Dehn, eigentlicher Name von Hans Brunow (Schauspieler) (um 1860–nach 1902), österreichischer Schauspieler
 Heinrich von Dehn-Rotfelser (1825–1885), deutscher Architekt
 Horst Dehn (1937–2005), deutscher Fußballspieler
 Konrad Detlev von Dehn (1688–1753), deutscher Politiker
 Kurt Dehn (1920–2000), deutscher Musiker
 Magda Wiegand-Dehn (1867–1938), deutsche Textilkünstlerin
 Maria Dehn-Misselhorn (1908–1980), deutsche Kunstmalerin und Graphikerin
 Max Dehn (1878–1952), deutscher Mathematiker
 Mechthild Dehn (* 1941), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Moritz Adolf von Dehn-Rotfelser (1580–1639), deutscher Offizier
 Paul Dehn (1912–1976), britischer Drehbuchautor und Filmproduzent
 Peter Dehn (* 1944), deutscher Politiker (SPD)
 Siegfried Wilhelm Dehn (1799–1858), deutscher Musiktheoretiker
 Ulrich Dehn (* 1954), deutscher Theologe
 Werner Dehn (1889–1960), deutscher Ruderer
 Wladimir Alexander Ludwig von Dehn (1867–1933), russischer Geograph und Statistiker
 Wolfgang Dehn (1909–2001), deutscher Vor- und Frühgeschichtler

Siehe auch:
 Dehns Lemma, Lehrsatz der Topologie
 Dähn
 Deen
 Den